Klos är en kommunhuvudort i Albanien.   Den ligger i distriktet Rrethi i Matit och prefekturen Qarku i Dibrës, i den norra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Tirana. Klos ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Klos är varierad. Klos ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Maja e Kalaja e Skëndërbeut,  meter över havet,  km sydväst om Klos. Närmaste större samhälle är Bulqizë,  km öster om Klos. 

I omgivningarna runt Klos  Runt Klos är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Dibër prefektur